Лисово — топоним:

Болгария 
 Лисово — село в Хасковской области

Россия 
 Лисово — деревня в Курском районе Курской области;
 Лисово — деревня в Новоржевском районе Псковской области (Жадрицкая волость);
 Лисово — деревня в Краснинском районе Смоленской области;
 Лисово — деревня в Оленинском районе Тверской области;
 Лисово — деревня в Суворовском районе Тульской области.